Loritz ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Loritz (1953–2018), deutscher Komponist
 Alfred Loritz (1902–1979), deutscher Politiker (WAV)
 Benjamin Loritz (* 1987), deutscher Volleyballspieler
 Hans Loritz (1895–1946), deutscher SS-Funktionär
 Johann Baptist Loritz (1857–1932), deutscher Verwaltungsjurist, Bezirksamtmann und Regierungspräsident
 Karl-Georg Loritz (* 1953), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Urban Loritz (1807–1881),  österreichischer Benediktiner und Seelsorger